Plusieurs œuvres portent ce titre :
 Quatuor à cordes  de Ludwig van Beethoven
 Quatuor à cordes  de Dmitri Chostakovitch
 Quatuor à cordes  d'Antonín Dvořák
 Quatuor à cordes  d'Alexandre Glazounov
 Quatuor à cordes  de Paul Hindemith
 Quatuor à cordes  d'Ernst Křenek
 Quatuor à cordes  de Darius Milhaud
 Quatuor à cordes  de Wolfgang Amadeus Mozart